Spojení písmen H a Y může mít různé významy:

HY 
 IATA kód společnosti Uzbecké aerolinie
 Helsinská univerzita – zkratka HY (Helsingin yliopisto)

hy 
 arménština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk